Lufeng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Lufeng (禄丰县) des Autonomen Bezirks Chuxiong der Yi in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Lufeng (Chuxiong)
 die Stadt Lufeng (陆丰市), eine kreisfreie Stadt der bezirksfreien Stadt Shanwei (汕尾市) in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Lufeng (Shanwei)
 Großgemeinde Lufeng (卢峰镇) des Kreises Xupu (溆浦县) der bezirksfreien Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Lufeng (Xupu)